

Cinema
Wally (Die Geierwally) – film tedesco del 1921 diretto da Ewald André Dupont
Wally dell'avvoltoio (Die Geierwally) – film tedesco del 1940 diretto da Hans Steinhoff
Die Geierwally – film tedesco del 1956 diretto da Frantisek Cáp

Letteratura 
 Die Geier-Wally. Eine Geschichte aus den Tyroler Alpen – romanzo di Wilhelmine von Hillern del 1875

Televisione
Die Geierwally – film per la televisione tedesco del 1967 diretto da Gretl Löwinger
Die Geierwally – film per la televisione tedesco e austriaco del 2005 diretto da Peter Sämann